Polastron (Górna Garonna) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Polastron (Gers) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje